Километро 20 има више значења:

 Километро 20 (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Километро 20 (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Километро 20 (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику